De Hamer kan verwijzen naar:

 De Hamer (Harlingen), een pand in Harlingen

Als achternaam: 
 Henk de Hamer (1940), politicus voor de PvdA